El Condado de Davis es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Davis (Iowa)
 Condado de Davis (Utah)
 Condado de Cass (Texas), conocido como condado de Davis desde 1861 hasta 1871.